Отныне и во веки веков ():

В литературе 
  — повесть 1951 года, по которой был снят нижеуказанный фильм.

В кино 
 «Отныне и во веки веков» — фильм 1953 года, снятый по вышеуказанной повести.
 «» — телесериал 1979-1980 гг.
 «Отныне и во веки веков» — 23-й эпизод (2002) аниме-сериала «RahXephon».
 «Отныне и во веки веков» — 4-й эпизод (2007) первого сезона телесериала «».

В музыке 
 «» — альбом (1977) Джорджо Мородера.
 «» — альбом (1999) группы «The Clash».
 «From Here to Eternity» — альбом (2006) группы «Mastermind».
 «From Here to Eternity» — песня (1992) группы «Iron Maiden».
 «» — песня (1997) .

См. также 
 «From Her to Eternity» — альбом (1984) группы «Nick Cave and the Bad Seeds».